Lee Sedol o Lee Se-dol  (2 de marzo de 1983) es un jugador profesional surcoreano de go 9° dan. En febrero de 2016, ocupaba el segundo lugar en títulos internacionales (18), solo detrás de Lee Chang-ho (21). Es el quinto más joven (12 años y 4 meses) en convertirse en un jugador profesional de go en la historia de Corea del Sur, detrás de Cho Hun-hyun (9 años y 7 meses), Lee Chang-ho (11 años y 1 mes), Cho Hye-yeon (11 años 10 meses) y Choi Cheol-han (12 años 2 meses). Su apodo es «La Piedra Fuerte» (Ssen-dol). En marzo de 2016, jugó una serie notable de partidas contra AlphaGo que terminaron en 1-4.

El 19 de noviembre de 2019, Lee anunció su retiro del juego profesional, afirmando que nunca podría ser el mejor jugador de go debido al creciente dominio de la inteligencia artificial (IA). Lee se refirió a ella como «una entidad que no puede ser derrotada».

Biografía 

Lee nació en Corea del Sur en 1983 y estudió en la Asociación Coreana de Baduk. Ocupa el segundo lugar en títulos internacionales (18), solo detrás de Lee Chang-ho (21). A pesar de esto, describe su primer juego como «muy débil». En febrero de 2013, Lee anunció que planeaba retirarse dentro de tres años y mudarse a los Estados Unidos para promover el go. Juega en Tygem como «gjopok». Es conocido como «Bigeumdo Boy» porque nació y creció en la isla Bigeumdo.

Está casado con Kim Hyun-jin y tiene una hija, Lee Hye-rim. Su hermano mayor Lee Sang-hoon también es un jugador profesional de go 9° dan.

Juego de escalera de Lee 

Este juego se jugó entre Lee Sedol y Hong Chang-sik durante la copa KAT 2003, el 23 de abril de 2003. El juego es notable por el uso de Lee de una formación de escalera.

Normalmente, jugar con una escalera es un error, asociado con el juego de principiantes, porque las piedras perseguidoras quedan extremadamente débiles. Entre expertos suele ser decisivo, lo que lleva a una partida perdida. Lee, jugando con negras, desafió la sabiduría convencional, usando una escalera para capturar un gran grupo de piedras de Hong en la parte inferior derecha del tablero. Las blancas finalmente se rindieron.

Partidas contra AlphaGo 

A partir del 9 de marzo de 2016, Lee jugó una serie de cinco juegos, transmitidos en vivo, contra el programa informático AlphaGo, desarrollado por una firma de inteligencia artificial con sede en Londres, Google DeepMind, por un premio de un millón de dólares. Lee dijo: «He oído que la IA de Google DeepMind es sorprendentemente fuerte y se está volviendo más fuerte, pero estoy seguro de que puedo ganar al menos esta vez». En una entrevista con Sohn Suk-hee de JTBC Newsroom el 22 de febrero de 2016, volvió a mostrar confianza en sus posibilidades, al tiempo que dijo que incluso vencer a AlphaGo por 4-1 puede permitir que el equipo de Google DeepMind reclame su victoria de facto y en consecuencia la derrota de él, o incluso de la humanidad. En esta entrevista, señaló la regla del tiempo en este partido, que parece estar bien equilibrada para que tanto él como la IA sufran bastante presión de tiempo. En otra entrevista en Yonhap News, Lee Se-dol dijo que confiaba en vencer a AlphaGo por una puntuación de 5-0 o al menos 4-1 y aceptó el desafío en solo cinco minutos. También dijo: «Por supuesto, habría habido muchas actualizaciones en los últimos cuatro o cinco meses, pero eso no es tiempo suficiente para desafiarme».

El 9 de marzo, Lee jugó con negras y perdió el primer juego por rendición. El 10 de marzo, jugó con blancas y perdió el segundo juego por rendición. El 12 de marzo, jugó con negras y también perdió el tercer juego. El 13 de marzo, jugó con blancas y ganó la cuarta partida, luego de un movimiento inesperado en blancas 78 descrito como «un tesuji brillante», y por Gu Li 9° dan como un «movimiento divino» y completamente imprevisto por él. GoGameGuru comentó que este juego fue «una obra maestra para Lee Sedol y es casi seguro que se convertirá en un juego famoso en la historia del go». Lee comentó después de la victoria que consideraba que AlphaGo era más fuerte cuando jugaba con blancas (segundo). Por esta razón, y porque pensaba que ganar una segunda vez con negras sería más valioso que ganar con blancas, solicitó jugar con negras en el último quinto juego, que se considera más arriesgado si se siguen las reglas del go chino. El 15 de marzo, jugó con negras y perdió el quinto juego, para finalmente perder la serie 1-4.

 

Después de su victoria en la cuarta partida, Lee estaba encantado: «No creo que me haya sentido tan bien después de ganar solo una partida. Recuerdo cuando dije que ganaría todo o perdería solo un juego al principio. Si esto realmente sucedió - gané 3 juegos y perdí este juego - habría tenido una gran influencia en mi reputación. Sin embargo, como gané después de perder 3 juegos seguidos, estoy muy feliz. Nunca cambiaré esta victoria por nada en el mundo». Añadió: «Yo, Lee Se-dol, perdí, pero la humanidad no». Sin embargo, después de la última partida, Lee se entristeció: «Fallé. Lamento que la partida haya terminado y haya terminado así. Quería que terminara bien». También confesó que «como jugador profesional de go, no quiero volver a jugar este tipo de partidas nunca más».

Registro de promociones 

Lee Sedol se convirtió en profesional en 1995 como 1° dan y alcanzó el 9° dan en 2003.

Registro profesional 

Registros al 2 de mayo de 2019:

Títulos y subcampeonatos 

Al 1 de enero de 2019 Lee Sedol ocupa el puesto número 3 en número total de títulos en Corea del Sur y el número 2 en títulos internacionales.

Korean Baduk League

Chinese A League

Referencias

Enlaces externos 

 Yi Se-Tol en Sensei's Library
perfil de Lee Sedol en Korea Baduk Association 

Jugadores de go de Corea del Sur